Delfín puede referirse a:

 Los delfines oceánicos (Delphinidae), familia de cetáceos odontocetos bastante heterogénea, que comprende unas 34 especies.
 Los delfines de río (Platanistoidea), superfamilia de cetáceos odontocetos que tienen su hábitat en estuarios y cursos fluviales.
 El delfín (o dauphin), título nobiliario francés empleado ininterrumpidamente desde 1349 hasta 1830, y reservado a los príncipes herederos al trono de Francia que fuesen hijos legítimos del monarca reinante.
 La Familia Delfín, familia noble veneciana de la edad media y el renacimiento.
 El delfín (o Delphinus), pequeña constelación del hemisferio norte.
 El Delfín Sporting Club, equipo de fútbol profesional de Manta, en la provincia de Manabí (Ecuador).
 
Además, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 San Delfín, Santo de finales del . Fue obispo de Burdeos y su festividad se celebra el 24 de diciembre.
 Juan Delfín, dux de Venecia en el .
 Daniel Delfin, cardenal de la Iglesia católica y patriarca de Aquilea.
 Daniel Andrea Delfín, político y diplomático veneciano del .
 Remigio Delfín, naviero y diplomático mexicano, caballero de la Real Orden de Dannebrog.
 Delfín Carvallo (1844-1882), militar chileno, héroe en la Guerra del Pacífico.
 Delfín Quishpe (n. 1978), cantautor indígena ecuatoriano.

También puede referirse a:
Delfín (S-61), submarino español de la Clase Daphné conservado como buque museo en Torrevieja (España).

Enlaces externos